naamsein

Verschillende schepen bij de Nederlandse marine hebben gevaren met het naamsein A 847
 Hr.Ms. M 1 (1918)
 Hr.Ms. Hollandia (1939)

verkeer
A847 (Groot-Brittannië), een verkeersweg in Groot Brittannië